Lucie Šafářová era la detentrice del titolo, ma ha perso nel primo turno contro Ekaterina Aleksandrova.

Il singolare del torneo di tennis Sparta Prague Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Heather Watson che ha battuto in finale Anna Karolína Schmiedlová 7–6(7–5), 6–0.

Teste di serie 

  Lucie Šafářová (primo turno)
  Klára Koukalová (primo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)

  Karolína Plíšková (quarti di finale) 
  Anna Karolína Schmiedlová (finale) 
  Dinah Pfizenmaier (secondo turno) 
  Misaki Doi (quarti di finale)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Sparta Prague Open 2014